— японская сэйю и J-pop певица. Родилась 11 июля 1988 года в г. Токио, Япония. Работает в компании Ozawa.

Наиболее известные её роли включают в себя роли в аниме Idolmaster: Xenoglossia (Харука Амами), true tears (Айко Андо), Kamen no Maid Guy (Наэка Фудзивара) и др.

Уже в 2002 году, в возрасте 13 лет, она озвучила роль маскота для G.G.F, тогда же стала членом сэйю юнита с тем же названием, участницей которого оставалась вплоть до его распада в 2006 году. В 2003 году дебютировала в ТВ-аниме Di Gi Charat Nyo! в роли Акари Усады. Ещё будучи членом G.G.F., организовала с Саори Гото юнит airyth. После распада G.G.F. в 2006 году работает в фирме Ozawa.

В семье, помимо неё, есть ещё две сестры, Юка — самая младшая.

У неё есть несколько прозвищ; старшие называют её «Игуттян» (いぐっちゃん), младшие — «Юкати» (ゆかちぃ), также есть прозвища «Игутэи», «Юкаюка», «Сукэпан».

Любимая еда: умэбоси, вагаси, ливер, фрукты (особенно лимон и другие кислые фрукты).
Нелюбимая еда: суси (за исключением суси с икрой), сырая рыба; тарако (икра минтая).
Любит дзидайгэки (фильмы и т. п. на тему самурайской Японии), которые ещё с детских лет смотрела вместе с дедушкой. Её любимый актёр, играющий в таких фильмах — Сатоми Котаро.

Роли

Аниме 
2005
 Canvas 2 — Кавана Такато

2007
 Bokurano — Мако Накараи
 Idolmaster: Xenoglossia — Харука Амами
 Koharu Biyori — Аюми Хагивара
 Yumedamaya Kidan — Нахо

2008
 Kamen no Maid Guy — Наэка Фудзивара
 Kara no Kyōkai 6: Bōkyaku Rokuon — Сидзунэ Сэо
 Mai-Otome 0~S.ifr~ — M-9
 To Aru Majutsu no Index — Индекс
 True Tears — Айко Андо
 Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo — Ирукуку

2009
 Bakemonogatari — Цукихи Арараги
 Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia — Оберус/Оберон
 Fairy Tail — Шерри Бленди, Челия Бленди
 Nyan Koi! — Мидзуно Каэдэ
 Shakugan no Shana-tan Revenge — Индекс-тан
 Shangri-La — Исида Карин
 To Aru Kagaku no Railgun — Индекс

2010

 Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri — Карэн
 Ichiban Ushiro no Dai Maō — Юко Хаттори/Юри Хосино
 Jewelpet Twinkle — Тамэторин, Ториштейн
 Mayoi Neko Overrun! — Тисэ Умэномори
 Otome Yōkai Zakuro — Сакура
 Sekirei ~Pure Engagement~ — Ориха
 Tamayura — Нориэ Окадзаки
 To Aru Majutsu no Index II — Индекс

2011
 C³ — Соверейнти
 Chibi Devi! — Хоноко Савада
 Denpa Onna to Seishun Otoko — Ясиро Хосимия
 Fractale — Энри Гранитц
 Mayo Chiki! — Коноэ Субару
 Mitsudomoe Zōryōchū! — Сиори Ито
 Ro-Kyu-Bu! — Махо Мисава
 Tamayura: Hitotose — Нориэ Окадзаки
 «У меня мало друзей» — Мария Такаяма

2012
 A Channel +smile — Кэйко
 Ano Natsu de Matteru — Тихару Арисава
 Arata-naru Sekai — Хосигаока
 Girls und Panzer — Мако Рэйдзэй
 Hayate the Combat Butler: Can’t Take My Eyes Off You — Рури Цугуми
 Nekomonogatari (Kuro) — Цукихи Арараги
 Nisemonogatari — Цукихи Арараги
 Sankarea — Мэро Фуруя
 Senki Zesshou Symphogear — Мику Кохината
 To Love-Ru Darkness — Куросаки Мэа
 Touhou Musou Kakyou :A Summer Days Dream 2 — Тэви Инаба
 Zero no Tsukaima F — Ирукуку

2013
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai NEXT — Мария Такаяма
 Monogatari Series Second Season — Цукихи Арараги
 Ro-Kyu-Bu! SS — Махо Мисава
 Senki Zesshou Symphogear G — Мику Кохината
 Senran Kagura — Хибари
 Toaru Majutsu no Index: Endyumion’s Miracle — Индекс
 Yama no Susume — Аой

2014
 Sakura Trick — Ю Сонода

2015
 Owari no Seraph — Мицуба Сангу

2022
 When Will Ayumu Make His Move? — Уруси Яотомэ

Игры 
 Arknights — Hibiscus / Saria
 Atelier Totori: Alchemist of Arland 2 — Мими Хауллер Фон Шварцланг
 Azur Lane — Кага
 Busou Shinki — Лиллевьетта
 Cross World - The World of Etatia — Цукика
 Girls' Frontline — OBZ-191, TF-Q
 Muramasa: The Demon Blade — Саё
 Phantasy Star Online 2 — Ти
 To Aru Majutsu no Index — Индекс
 Tokimeki Memorial 4 — Фумико Янаги

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Игути Юкой 

Певцы и певицы Японии
Музыканты по алфавиту
Актрисы озвучивания Японии